Luftare är en komponent i ett värmesystem. Den är det viktigt att ha i höjdpunkter för att luften har ingen annanstans att ta vägen i ett slutet system. 

Det finns 2 olika luftare:

Manuella luftare där man gör ett stick och böjer ett rör 180 graders böj rakt upp och sedan rakt ner. Därefter placerar man en ventil i ändan av det sticket som man släpper ut luften igenom.

Sedan finns de automatiska luftare som bland annat släpper ut luften genom en flottör som slår sönder bubblorna i vattnet, ett exempel är; spirovent

Links 

VVS